Dmitrij Grigor'evič Levickij – pittore russo
 Sergej L'vovič Levickij – fotografo russo

Pagine correlate 

Levin
Levinsky
Levitsky